3 miejscowości w Polsce:
 Tymianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Tymianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń
 Tymianka – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja

3 cieki w Polsce:
 Tymianka – rzeka, dopływ Radomki
 Tymianka – struga, dopływ Grabi
 Tymianka – struga, dopływ Trojanówki